Куту́зовская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кутузовская улица — улица в Калининграде.
 Кутузовская улица — улица в Новороссийске.

Украина 
 Кутузовская улица — улица в Харькове.

См. также 
 
 Кутузовский проспект
 Кутузовский проезд
 Кутузовский переулок